Arches National Park, een nationaal park in de Verenigde Staten
Arches-cluster, een sterrenhoop nabij de kern van de Melkweg

Arches (Cantal)
Arches (Vosges)
ook:
Jouy-aux-Arches,  Moselle